Anna Brunšvická (1390, Brunšvicko – 1432, Innsbruck) byla brunšvicko-lüneburská princezna a hraběnka tyrolská.

Život 
Jejími rodiči byli brunšvicko-lüneburský vévoda Fridrich I. a Anna Sasko-Wittenberská. Roku 1410 se stala druhou manželkou vévody Fridricha IV. Habsburského. Byla velice zbožná a štědrá. Manželé spolu měli několik dětí, dospělosti se však dožil pouze syn Zikmund, pozdější vévoda rakouský a tyrolský. Anna zemřela roku 1432 a pohřbena byla v tzv. Fridrichově hrobce v klášteře Stams.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 
 Anna Brunšvická na str. MEDIEVAL LANDS

Anna Brunšvická
Anna
Rakouské vévodkyně
Tyrolské hraběnky
Narození v Braunschweigu
Úmrtí v Innsbrucku
Pohřbení v klášteře Stams
Narození v roce 1390
Úmrtí v roce 1432
Ženy